Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1973-1974 a vu la victoire du FC Lucerne.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 Le FC Lucerne et le Vevey-Sports sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Rarogne et le FC Giubiasco rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Chiasso sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Tössfeld et le Young Fellows Zurich sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1973
Sport en Suisse en 1974